Wel steht für:
 Wel (Drwęca) (dt. Welle in Westpreußen), Fluss in Polen
 Wel (Waga), Fluss in Nordrussland
 Wel (Petschora), Fluss in Nordrussland

Wel ist der Familienname folgender Personen:
 Arend van der Wel (1933–2013), niederländischer Fußballspieler

wel steht für:
 Walisische Sprache (ISO-639-2/B-Code)

WEL steht für:
 Am wenigsten entwickelte Länder
 Welteislehre, Glazialkosmogonie
 Welkom Airport (IATA-Code), Flughafen von Welkom, Distrikt Lejweleputswa in Südafrika

WEL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Limburg-Weilburg

Siehe auch:
 Well
 Wehl
 VEL

Abkürzung